Сан-Ху́сто () — кілька географічних пунктів в іспаномовних країнах, названих на честь Святого Юста Кентерберійського:

 Сан-Хусто (Буенос-Айрес) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Сан-Хусто (Самора) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Сан-Хусто (Санта-Фе) — місто в аргентинській провінції Санта-Фе
 Сан-Хусто (департамент Кордови) — департамент аргентинської провінції Кордова
 Сан-Хусто (департамент Санта-Фе) — департамент аргентинської провінції Санта-Фе
 Сан-Хусто-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Вілья-Сан-Хусто — місто в аргентинській провінції Ентре-Ріос